Un tire-au-flanc est une personne qui cherche à échapper à une tâche, à un travail, à une corvée.
 Tire-au-flanc est une pièce de théâtre à succès d'André Mouëzy-Éon et André Sylvane crée en 1904 au Théâtre Déjazet dont sont adaptés : 
 Tire-au-flanc, film muet d'un réalisateur anonyme (1912)
 Tire-au-flanc, un film muet réalisé par Jean Renoir (1928)
 Tire-au-flanc, un film de Henry Wulschleger (1933)
 Tire-au-flanc, un film réalisé par Fernand Rivers (1950)
 Tire-au-flanc 62, un film réalisé par François Truffaut et Claude de Givray (1961)